Az év magyar vívója címet 1964 óta ítéli oda a Magyar Vívószövetség. A díjat legtöbb alkalommal Szilágyi Áron (7) valamint Rejtő Ildikó, Jánosi Zsuzsa, Szalay Gyöngyi, Mohamed Aida és Szász Emese (5-5) nyerte el.

Díjazottak

Többszörös nyertesek

Férfiak

Nők

Jegyzetek

Források 
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 866. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 
 A magyar sport évkönyve (1974–1993)
 Magyar sportévkönyv (1994–2010)

Vívás
Díjazott magyar sportolók